Гарбарчук Олександр Михайлович — заслужений артист України.
 Гарбарчук Тарас Анатолійович (1995—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасники російсько-української війни.

Примітки